Karleiten ist der Name folgender Orte:

  Karleiten (Gemeinde Pölstal), Ortsteil von Pölstal, Bezirk Murtal, Steiermark
  Karleiten (Gemeinde Gleinstätten), Ortsteil von Gleinstätten, Bezirk Leibnitz, Steiermark
  Karleiten (Gemeinde Sankt Veit), Ortsteil von Sankt Veit in der Südsteiermark, Bezirk Leibnitz, Steiermark